

Lieux 

Arcy-Sainte-Restitue, commune française de l'Aisne
Arcy-sur-Cure, commune française de l'Yonne 
Pont-Arcy, commune française de l'Aisne 
Viel-Arcy, commune française de l'Aisne

Voir aussi